Meyersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meyersville (New Jersey)
 Meyersville (Pennsylvania)
 Meyersville (Texas)

Siehe auch:
 Myersville